Dolha:
 Dolha - sat din Maramureșul de Nord
 Emilian Dolha
 Bogdan Alexandru Dolha
 Mircea Dolha

Nume de familie românești